Златни глобус за најбољу главну глумицу у играном филму (драма) () додељује се од 1951. године, када је одвојен од награде у категорији Златни глобус за најбољу главну глумицу у играном филму (мјузикл или комедија).

Награђене и номиноване

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Референце 

Филм, играни, драма, глумица, главна